Animal Planet è un canale del gruppo Discovery dedicato ai documentari disponibile nei vari paesi:

 Animal Planet (Stati Uniti d'America) è la versione statunitense del canale
 Animal Planet (Canada) è la versione canadese
 Animal Planet (America latina) è la versione latinoamericana
 Animal Planet (India) è la versione indiana
 Animal Planet (Europa) è la versione paneuropea
 Animal Planet (Italia) è la versione italiana